Појам Тамиш може имати следећа значења:

 Тамиш, река која тече кроз Румунију и Србију
 Тамиш (округ), управни округ у Румунији
 Тамишка жупанија, бивша жупанија у Краљевини Угарској
 Торонталско-тамишка жупанија, бивша жупанија у Краљевини СХС
 Тамишки Банат, један од старих назива за подручје Баната
 Тамишка област, упоредни назив за подручје Баната (мађ. Temesköz)
 Тамишград, посрбљени назив Темишвара, повремено употревљаван између 1848. и 1860. године
 Тамиш, назив за већи број друштава, предузећа и других установа